Марко Дзамбони (; ) — итальянский футболист, защитник клуба «Педемонте».

Клубная карьера 
Дзамбони начал карьеру в клубе «Кьево» из города Верона и вскоре был подписан туринским «Ювентусом». В его составе молодому защитнику не удалось закрепиться, и в 1997—1999 годах он выступал в аренде в нескольких итальянских клубах, включая родной «Кьево».

В 1999 году Марко был подписан клубом серии А «Удинезе», где провёл три сезона, причём в последнем не появлялся на поле. Это обусловило новые отъезды Дзамбони в аренду.

Наиболее удачным для игрока был сезон 2004/05 в «Реджине». Дзамбони провёл 29 матчей и отметился двумя голами, а команда финишировала на 10 строчке в Серии A. Последним клубом Серии A для Дзамбони стала «Сампдория».

Карьера в сборной 
Участвовал в Средиземноморских играх в 1997 году, став обладателем золотой медали. На поле появился только в финальной игре против Турции, выйдя на замену на 67-й минуте.

Провёл одну игру за итальянскую сборную U21 в 1998 году.

Достижения 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 1997/98
 Обладатель Суперкубка Италии: 1997

 «Удинезе»
 Победитель Кубка Интертото: 2000

 Италия
 Чемпион Средиземноморских игр: 1997

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Тренто»
Игроки ФК «Сона»